Höllerthal ist der Ortsname von

 Höllerthal (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Höllerthal (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern